НИИ Радио

 Научно-исследовательский институт радио
 Посёлок НИИ Радио